— город в Японии, находящийся в префектуре Тиба.

Географическое положение 
Город расположен на острове Хонсю в префектуре Тиба региона Канто. С ним граничат город Кацуура и посёлки Итиномия, Муцудзава, Отаки, Ондзюку.

Население 
Население города составляет , а плотность —  чел./км².

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Города префектуры Тиба